Bachschule ist der Name folgender nach Johann Sebastian Bach benannter Schulen:
 Bachschule (Detmold), Grundschule
 Bachschule (Neunkirchen, Saar), Grundschule
 Bachgrundschule in Dortmund-Wickede
 Bachschule (Offenbach), Grundschule
 Bachschule (Stuttgart-Feuerbach), Grundschule

Siehe auch
 Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium